Всё нижеперечисленное является дискографией американской кантри-группы Alabama. Полная дискография группы включает в себя 23 студийных альбома, сборники песен (8), концертные сборники (2), музыкальное видео (26) и синглы (75, из них 32 кантри-хита №1), выпущенные с 1976 года.

Альбомы

Студийные альбомы

Компиляции и живые альбомы

Синглы

Основные синглы

Участие в записи

Другие песни в чартах

Музыкальное видео

Ссылки 
 Alabama discography 
 Официальный сайт

Примечания 

Alabama
Alabama